El Museo de Historia Militar de Castellón acumula y gestiona un amplio fondo museístico y documental sobre los diferentes acontecimientos histórico-militares ocurridos en la provincia de Castellón o aquellos otros, ocurridos lejos de Castellón, en los que castellonenses han tenido un protagonismo destacado.

Al contrario de lo que pudiera deducirse por su denominación, la entidad no pertenece ni depende del Ministerio de Defensa. Su gestión y propiedad recae en la asociación civil Aula Militar Bermúdez de Castro, compuesta por civiles y militares.

Los fondos proceden principalmente de la donación de particulares, pero también de adquisiciones propias y, del depósito y custodia de piezas en propiedad de terceros (instituciones públicas y particulares). En el Museo de Historia Militar de Castellón se exponen alrededor de un millar de piezas y en los almacenes se conservan 5.500 más. Fue inaugurado el 11 de marzo de 2003 por el Alcalde de  Castellón, don José Luis Gimeno Ferrer, y su apertura fue posible gracias a la colaboración de:
 Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
 Diputación Provincial de Castellón
 Fundación Dávalos-Fletcher
 Fundación Caixa Castelló Bancaixa
 Puerto de Castellón

El edificio 

Está integrado en el antiguo acuartelamiento del Regimiento de Infantería Tetuán n.º. 14, que lo ocupó hasta el verano de 1995. Consta de dos plantas, sobre las que se eleva un pequeño torreón, y se halla rodeado de una zona acotada exterior en la que se sitúan vehículos y piezas de mayor tamaño del Museo.

Adquirido por el Ayuntamiento  de Castellón de la Plana, y tras la firma del correspondiente convenio, fue totalmente rehabilitado y cedido para su uso al Aula Militar.

Esquema expositivo

Sala cronológica 

 Defensa de la costa castellonense: del siglo XVI al XIX
 Tropas valencianas en la Guerra de los Pirineos
 Guerra de la Independencia en Castellón
 Guerras Carlistas en Castellón
 Castellonenses en la Guerra de África
 Castellonenses en la guerra de Cuba, Filipinas y Puerto Rico
 Castellonenses en la Guerra de Marruecos
 Guerra Civil Española en Castellón
 Castellonenses en la Segunda Guerra Mundial
 Fin de la presencia en Marruecos, Guinea, Ifni y Sáhara
 Castellonenses en misiones humanitarias y de paz

Sala temática 
 Unidades militares en Castellón
 La Armada en Castellón
 El Servicio Militar Obligatorio
 Castellonenses militares
 El Ejército del Aire en Castellón
 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de carácter militar
 Armamento, equipo y material
 El Regimiento de Infantería Tetuán
 Acuartelamientos en la provincia de Castellón
 La Música militar
 La Cruz Roja en Castellón
 Oficiales Generales
 Castellonenses Caballeros de San Fernando
 La Guardia Civil en Castellón
 Cartuchería de pequeño calibre

Colecciones 
 COLECCIÓN DE PEQUEÑOS BRONCES ROMANOS
 COLECCIÓN DE BOTONES
 COLECCIÓN DE DISTINTIVOS DE DESTINO I
 COLECCIÓN DE DISTINTIVOS DE DESTINO II
 COLECCIÓN DE DISTINTIVOS DE DESTINO III

Información útil 

Para ver la localización exacta, en el plano de Castellón de la Plana, pulse aquí

Galería de imágenes

Véase también 
Museos de Castellón
Aula Militar Bermúdez de Castro

Enlaces externos 
 
Aula Militar Bermúdez de Castro
El Regimiento de Infantería Tetuán nº. 14

Museos de Castellón de la Plana
Museos de armas
Historia Militar Castellon
Militar Castellon
Museos de España inaugurados en 2003